Oriol Bohigas i Guardiola, arquitecte català (Barcelona, 1925-2021)
 Oriol Bohigas i Martí, físic català (Barcelona, 1937 - Orsay, França, 2013)